«Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» () — научно-популярная книга  2020 года. В ней рассказывается о семье Гэлвинов из города Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), американской семье с 12 детьми (10 мальчиками и 2 девочками), у шести из которых была диагностирована шизофрения. Она стала предметом исследователей, изучающих генетическое происхождение шизофрении.

Книга обсуждалась в одном из эпизодов интернет-шоу  Опры Уинфри. «Что-то не так с Гэлвинами» дебютировала под номером один в списке бестселлеров научной литературы по версии New York Times. Она также была названа одной из «10 лучших книг 2020 года»  и получила широкое признание среди критиков научно-популярной литературы.

История книги началась с того, что к Роберту Колкеру обратились две сестры из семьи Гэлвин — Маргарет Гэлвин Джонсон и Линдси (урождённая Мэри) Гэлвин Рауш, чтобы тот написал о трудностях и испытаниях, с которыми столкнулась их семья. Он использовал историю этой семьи как фон для медицинских исследований и понимания природы психических заболеваний. В рамках своей работы Колкер взял интервью у Мими Гэлвин, матери семейства. Она поделилась с ним различными теориями и слухами, которые распространялись об их семье и о том, как все члены семьи безуспешно пытались получить ответы на свои вопросы об этом заболевании.

Отзывы 
Книга получила признание у критиков. В журнале Kirkus Reviews её похвалили за «поразительную глубину и сочувствие», а также повествование Колкера об истории шизофрении и сложной атмосфере и отношениях между членами семьи Гэлвин.

В обзоре для The New York Times американский журналист  отметил большое сострадание, с которым Колкер рассказывает историю семьи, охарактеризовав автора как «сдержанного и непоказного писателя, способного эффектно задавать настроение».

Карен Ирис Такер в своей рецензии для The Washington Post схожим образом охарактеризовала рассказ Колкера о семьи Гэлвинов: как «глубоко сострадательный и пугающий», отметив далее, что «в книге много внимания уделено тому обстоятельству, насколько сложно диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, она обрывается 2017 годом, как история надежды».

В Publishers Weekly назвали книгу «запоминающимся» рассказом о психических заболеваниях, передаваемых из поколения в поколение, похвалив Колкера за «натянутое как струна и зачастую душераздирающее повествование». 17 декабря 2020 года бывший американский президент Барак Обама назвал книгу одной из своих любимых книг уходящего года.

Примечание 

Книги 2020 года
Книги издательства «Doubleday»